Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1941 года собрал девять участников. Ян Бом выиграл свой первый и единственный национальный титул.

 — Ян Бом, 11 очков.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 10 очков.

 — Пит ван Дартелен и Вим ван дер Кран, 9 очков.

Состав участников 
Первоначально должен был принять участие в чемпионате, Барис Дукель, однако он снялся без игры. Первоначально Сес Сёйк должен был участвовать, но Сёйк был заменен Ван дер Краном.

Место и дата проведения 
Прошедший 23 марта в Hillegersberg тур чемпионата является одним из последних соревнований в городе. 1 августа 1941 года он вошел в состав муниципалитет Роттердама и теперь является его районом.

Результаты

Ссылки 
 1-й тур (Vaderland, 17 февраля 1941)
 2-й тур (Vaderland, 23 февраля 1941)
 3-й тур (Vaderland, 3 марта 1941)
 4-й тур (Leeuwarder Courant, 11 марта 1941)
 5-й тур (De Tijd, 16 марта 1941)
 6-й тур (Vaderland, 24 марта 1941)
 7-й тур (Vaderland, 31 марта 1941)
 8-й тур (Leeuwarder Courant, 7 апреля1941)
 9-й тур и окончательные результаты в (Vaderland, 15 апреля 1941)

1941 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
Спортивные соревнования в Гааге
Спортивные соревнования в Роттердаме
Спортивные соревнования в Харлеме
1941 год в Нидерландах